Arthur Lincke ist der Name folgender Personen:

* Arthur Lincke (Orientalist) (Arthur Alexander Lincke; 1853–1898), deutscher Orientalist und Volkskundler 

Arthur Lincke steht für:
 Arthur Lincke (Fahrzeughersteller), deutsches Produktions- und Großhandelsunternehmen